Alexandra Daddario – attrice statunitense
 Grazia Daddario – attrice italiana
 Matthew Daddario – attore statunitense

Pagine correlate
D'Addario